Марко Симоновски (; ) — северомакедонский профессиональный баскетболист, в настоящее время выступает за клуб «МЗТ Скопье» и национальную сборную Северной Македонии.

Карьера

Клубная 
Дебютировал в 2007 году в чемпионате Республики Македонии в составе клуба «Вардар». После этого некоторое время играл за «Работнички». В сезоне 2010/11 выступал в Австрии за команду «Трайскирхен Лайонс». В течение двух сезонов выступал за северомакедонский клуб «Фени Индустри», затем вновь вернулся в «Работнички». С сезона 2014 года - игрок клуба «МЗТ Скопье».

Международная 
Симоновски выступает за национальную сборную Северной Македонии. Принимал участие в Евробаскете 2011 и помог сборной занять четвёртое место, что является лучшим результатом сборной Республики Македонии на европейских турнирах за всё время выступлений.

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте Interperformances.com

Баскетболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по баскетболу
Игроки БК «Вардар»
Игроки БК «Работнички»
Игроки БК «Трайскирхен Лайонс»
Игроки БК «ЕуроНикел 2005»
Игроки БК «МЗТ Скопье»
Игроки БК «Куманово»
Игроки БК «Кожув»